Peter Alexander Diamond, een Brits acteur en stuntman
Peter Arthur Diamond, een Amerikaans econoom